Песнево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Бабинского сельского поселения. Население — 1 житель (2007 год).
 
Расположена в северной части области в 10 км к юго-востоку от Духовщины, в 6 км севернее автодороги . В 11 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района